Termenul „Thomas Walsh” se poate referi la:

 Thomas J. Walsh (1859-1933), politician american
 Thomas Walsh (episcop) (1776-1849),
 Thomas Joseph Walsh (1873–1952), arhiepiscop
 Thomas Walsh (sportiv) (* 1983), jucător de hochei american